Niemcy:
 Recklinghausen – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Recklinghausen – dzielnica Gummersbachu
 Recklinghausen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Recklinghausen

Osoby:
 Friedrich Daniel von Recklinghausen – niemiecki patolog
 Heinrich Jacob von Recklinghausen – niemiecki lekarz